Рассвет (фильм):
 Рассвет (фильм, 1927) (США)
 Рассвет (фильм, 1933) (Германия)
 Рассвет (фильм, 1985) (Венгрия)
 Рассвет (фильм, 1988) (Великобритания)
 Рассвет (фильм, 1990)
 Рассвет (фильм, 1993) (США)
 Рассвет (фильм, 2003)
 Рассвет (фильм, 2007)
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2